Сантос има више значења:

 Сантос
 Сантос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сантос, Фиденсио Рејес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику